Lucero del alba puede referirse a:

 Lucero del alba: una denominación que recibe el planeta Venus.
 Lucero del alba (arma): un arma medieval europea. 
 Lucero del alba (canción de Almafuerte): una canción de la banda de rock argentina *Almafuerte. 
 Lucero del alba (canción de Alma Solitaria): una canción del grupo folklórico peruano Alma Solitaria. 
 Lucero del alba (canción aymara): una canción tradicional aymra cantada por el cantante uruguayo Daniel Viglietti.
 Lucero del alba (economía): un tipo de gráfico financiero de uso japonés, que muestra una evolución creciente.

de:Morgenstern
pl:Gwiazda Poranna